Ołeksandr Jakymenko – ukraiński piłkarz
 Ołeksandr Jakymenko – ukraiński sędzia, przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy
 Ołeksandr Jakymenko – ukraiński wojskowy, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy